

Sigle 
 Butt Head Astronomer – "astronomo testa di cavolo", nome in codice del computer Power Macintosh 7100

Chimica 
 BHA – butilidrossianisolo

Codici 
 BHA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bahía de Caraquez (Ecuador)
 bha – codice ISO 639-3 della lingua bharia